Az 1936. évi nyári olimpiai játékokon a kajak-kenu férfi kajak egyes 10 000 méteres versenyszámát augusztus 7-én rendezték Berlin-grünaui-ban.

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:
 OB: olimpiai legjobb idő

Döntő

Források 

Kajak-kenu az 1936. évi nyári olimpiai játékokon